Massimiliano I di Baviera (1573-1651) – principe elettore e duca di Baviera, chiamato "il Grande".
Massimiliano II Emanuele di Baviera (1662-1726) – principe elettore, duca della Baviera Superiore ed Inferiore e del Palatinato Superiore e governatore dei Paesi Bassi spagnoli
Massimiliano IV Giuseppe, duca di Baviera (1756-1825) – primo re di Baviera con il nome di Massimiliano I di Baviera, dal 1805 alla morte
Massimiliano II di Baviera (1811-1864) – re di Baviera dal 1848 fino alla morte

Massimiliano Giuseppe in Baviera (1808-1888) – nobile tedesco, duca in Baviera, padre di Elisabetta di Baviera, detta "Sissi"